San Rafael (Califòrnia), població a l'estat de Califòrnia (EUA)  
 San Rafael – El Placer, localitat costanera balneària al sud del departament de Maldonado (Uruguai)
 San Rafael del Río, municipi a la comarca del Baix Maestrat al límit del País Valencià amb Catalunya
 Cementiri de San Rafael (Màlaga), cementiri, clausurat el 1987, al districte Cruz de Humilladero de la ciutat de Màlaga (Andalusia, Espanya)
 Llacuna de San Rafael, llac costaner a la regió d'Aisén (Xile)
 Los Ángeles de San Rafael, urbanització al municipi segovià del Espinar (Castella i Lleó, Espanya)
 Parc Nacional Laguna San Rafael, parc nacional xilè a la regió d'Aisén, al sud de la localitat de Puerto Chacabuco